Layang-Layang steht für:

 Layang-Layang, ein Atoll der Spratly-Inseln, siehe Swallow-Riff
 Layang-Layang (Malaysia), einen Ort in Johor, Malaysia